Annemieke Nijhof (1966), Nederlandse directeur, overheidscommissaris en voorzitter
 Daniël Nijhof (1973), voormalig Nederlands voetballer
 Gerhard Nijhof (1938), Nederlands emeritus hoogleraar
 Henk Nijhof (1952), Nederlandse GroenLinks politicus en bestuurder
 Peter Nijhof (1950) senior adviseur industrieel erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 Ruud Nijhof (1945), Nederlandse politicus
 Sanne Nijhof (1987), Nederlands model

Zie ook
 Nijhof, woonwarenhuis in Baarn
 Nijhoff

Nederlandse of Vlaamse achternaam